O termo Dom Pérignon pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Dom Pérignon, um monge beneditino;
Dom Pérignon, um champanhe produzido na região de Champagne, França.

Desambiguação